Manzonia är ett släkte av snäckor som beskrevs av Brusina 1870. Manzonia ingår i familjen Rissoidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Manzonia